NGC 4818 (другие обозначения — MCG -1-33-57, IRAS12542-0815, PGC 44191) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4818
Дева (созвездие)